Будберг — фамилия.
 Будберги — дворянский и баронский род, происходящий от Теодорика Будберга, жившего в 1136 г. в Вестфалии, откуда Будберги в XIII в. переселились в Ливонию, Курляндию и Швецию.

 Известные носители 
 
 Будберг, Алексей Павлович (1869—1945) — генерального штаба генерал-лейтенант, некоторое время управляющий Военным министерством в правительстве А. В. Колчака.
 Будберг, Анатолий Александрович (1857—1918) — русский военачальник, генерал-майор.
 
 Будберг, Богдан Васильевич (Готтхард Вильгельм; 1766—1832) — тайный советник, камергер, поверенный по делам России в Швеции.
 
 Будберг, Георгард — генерал-лейтенант (1827).
 Будберг, Готгард Фёдорович (1825—1899) — генерал-лейтенант.
 Будберг, Карл Васильевич (1775—1829) — генерал-лейтенант, герой Отечественной войны 1812 года.
 Будберг, Леонард-Георг-Готлиб (1785—1831) — педагог, автор учебников;
 Будберг (Закревская), Мария Игнатьевна (1892—1974) — гражданская жена Максима Горького и Герберта Уэллса.
 Будберг, Николай Александрович (1856—1921) — генерал-майор, участник русско-турецкой войны 1877—1878 гг.
 Будберг, Отто Христофорович — генерал-лейтенант (1876).
 Будберг, Оттон Романович (1850—1907) — эстляндский губернский предводитель дворянства, член Государственного совета, камергер.
 Будберг, Пётр Алексеевич (1903—1972) — американский китаист русского происхождения.
 Будберг, Рейнгольд-Фридрих (Роман, 1816—1858) — стихотворец.